Афга́нцы:
 Афганцы — обобщающее название жителей и народов Афганистана.
 Афганцы — крупнейший народ Афганистана (самоназвание — пуштуны).
 «Афганцы» — распространённое в СССР прозвище ветеранов Афганской войны (военнослужащих ВС СССР); см. также воины-интернационалисты.
 «Афганцы» — название погонщиков верблюдов в Австралии.

См. также 
 Афганец — название местного юго-западного ветра в верховьях Амударьи в Афганистане.
 Афганец — название породы собак, то же, что афганская борзая.
 «Афганец» — советский фильм про советского солдата, захваченного в плен душманами и вынужденного принять ислам. 
 Афган